Василий Ярославич
 Василий Ярославич (1241—1276) — князь костромской, великий князь владимирский.
 Василий Ярославич (ум. 1345) — князь муромский.
 Василий Ярославич  (ум. 1483) — удельный князь серпуховско-боровский, дмитровский и звенигородский.